Никола́й IV:

 Николай IV Музалон (ум. 1152) — патриарх Константинопольский с 1147 по 1151.
 Николай IV (1227—1292) — папа Римский с 1288 по 1292.

См. также 
 Николай I
 Николай II
 Николай III